A Nickelodeon Kids’ Choice Awards egy díj, amelyet évente ítél oda a Nickelodeon televíziós csatorna.
Eddig a legtöbb trófeát Will Smith nyerte (10), majd Selena Gomez (9), Miley Cyrus és Amanda Bynes (7), Beyoncé Knowles (6), Britney Spears (5), Hilary Duff és Justin Bieber (4), Ross Lynch és One Direction (3) nyertek egynél többet. Whoopi Goldberg az egyetlen aki nyert Nickelodeon Kids’ Choice Awards-ot, Emmy-díjat, Grammy-díjat, Oscar-díjat és Tony-díjat. Rosie O'Donnell (8) és Jack Black (3) vezették a legtöbbet a műsort.

Történet 
Alan Goodman, Albie Hecht és Fred Steibert indította el a díjátadó show-t 1986-ban The Big Ballot (A nagy szavazás) néven.

A díjátadók

Díjak

1988-tól 2009-ig

2010-től

Fordítás

Források 
 Hivatalos oldal

Filmes díjak
Nickelodeon